Генри Уоллес:
 Уоллес, Генри (1965) — американский серийный убийца.
 Уоллес, Генри Эгард (1888—1965) — вице-президент США (1941—1945).